Jian peut correspondre à :
 Le, ou la, Jian, une épée apparue en Chine avant le commencement de notre ère ;
 Jian, ou Jianxing, un astérisme de l'astronomie chinoise.